Wurzeltiefe bezeichnet:
die durchschnittliche Tiefe der Wurzeln bei Pflanzen, siehe Wurzel (Pflanze)
die Länge der Befestigungsflächen am Rumpf eines Flügels bei Flugzeugen, siehe Flügelwurzel